Bosnyák, bosnyák nyelv
Bosnyák, egy a bosnyák népből
Bosnyák, bosnyák-horvát, baranyai bosnyák
bosnyák, a boszniaiak tévesen általánosító és egyszerűsítő megnevezése 
Bosnyák, Budapest XIV. kerületében fekvő tér neve
Bosnyák, a Bosnyák téri vásárcsarnok és piac hétköznapi-kollokviális megnevezése

„Bosnyák” családnevű személyek 
Bosnyák Benedek (1750– 1809), Benedek-rendi pap
Bosnyák Ernő (1876–1963), filmrendező, operatőr; 
Bosnyák Gábor (1930–1958), kubikos, kivégzett 1956-os forradalmár;
Báró Bosnyák Tamás (1575–1635), Hont vármegye egykori főispánja;
Bosnyák Viktória (1966–), író, műfordító, tanár;
Bosnyák Zoltán (tanár) (1905–1952) : vezető antiszemita újságíró, teoretikus;
Bosnyák Zoltán (színműíró) (1861–1948) : színműíró, Sándor Erzsi opera-énekesnő férje.